Дитрих Луф може да се отнася за:

 Дитрих Луф I (Клеве) (ок. 1228–1277), граф на Саарбрюкен
 Дитрих Луф II (Клеве) (1260–1308/1309), граф на Хюлхрат
 Дитрих Луф III (Клеве) († 1332), граф на Хюлхрат